«La heredera» (The Heiress, en inglés) puede referirse a:
Kadenang Ginto es una serie de televisión filipina transmitida por ABS-CBN desde el 8 de octubre de 2018 hasta el 7 de febrero de 2020.​​​​Está protagonizada por Francine Diaz, Andrea Brillantes, Beauty González, Albert Martínez, Dimples Romana y Adrian Alandy.
Cantidad de episodios: 185
Temporada 1: 57 capítulos
Temporada 2: 50 capítulos
Temporada 3: 78 capítulos

Ficción  
 La heredera (1947), obra de teatro de Ruth y Augustus Goetz;
 La heredera (1949), película dirigida por William Wyler;
 La heredera (1982), telenovela venezolana;
 La heredera (2004), telenovela mexicana.